Il Newsweek Champions Cup and the and the Matrix Essentials Evert Cup 1993 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. 
È stata la 17ª edizione del Torneo di Indian Wells, che fa parte della categoria ATP Super 9 nell'ambito dell'ATP Tour 1993, 
e della Tier II nell'ambito del WTA Tour 1993. 
Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California, 
dall'1 al 7 marzo 1993.

Campioni

Singolare maschile 

 Jim Courier ha battuto in finale  Wayne Ferreira, 6-3, 6-3, 6-1

Singolare femminile 

 Mary Joe Fernández ha battuto in finale  Amanda Coetzer, 3-6, 6-1, 7-6(6)

Doppio maschile 

 Guy Forget /  Henri Leconte hanno battuto in finale  Boris Becker /  Eric Jelen, 5-7, 7-6, 7-5

Doppio femminile 

 Rennae Stubbs /  Helena Suková hanno battuto in finale  Ann Grossman /  Patricia Hy, 6-3, 6-4

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Tour 1993